Johan Wegelin kan syfta på:

 Johan Wegelin (affärsman) 
 Johan Georgsson Wegelin
 Johan Henrik Wegelin